Nicanor (satraap)
 Nicanor (zoon van Parmenion)
 Nicanor (diaken)